Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Aircel Chennai Open 2014 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl srbský tenista Janko Tipsarević, který se odhlásil pro zranění.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nejvýše nasazený Švýcar Stanislas Wawrinka, který ve finále zdolal francouzskou turnajovou sedmičku Édouarda Rogera-Vasselina po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–2.

Na úvod probíhající sezóny tak Wawrinka získal první titul a úhrnem pátou singlovou trofej kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Stanislas Wawrinka (vítěz)
  Michail Južnyj (2. kolo, skreč)
  Fabio Fognini (2. kolo, skreč)
  Benoît Paire (čtvrtfinále)
  Vasek Pospisil (semifinále)
  Marcel Granollers (semifinále)
  Édouard Roger-Vasselin (finále)
  Roberto Bautista-Agut (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3-volný los
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=6
| RD1-team01= M Granollers
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= R Albot
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=0

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Devvarman
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=3
| RD1-score03-3=4
| RD1-seed04=Q
| RD1-team04= R Ramanathan
| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= G García-López
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2='''6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= O Nedovjesov
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=0
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed09=7
| RD1-team09=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Maharashtra Open
Sport v Indii v roce 2014
ATP World Tour 2014